Табагуа — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Табагуа, Батал Иванович (род. 1962) — абхазский политик, председатель Центральной избирательной комиссии и министр юстиции Республики Абхазия.
 Табагуа, Паата Отарович (род. 1961) — советский, грузинский кинорежиссёр, актёр и продюсер.